Крейдова флора — заповідник, філіал Українського степового природного заповіднику.
 Крейдова флора — флора крейдового періоду.